Verbovka (Вербовка) est une coopérative d'artisans et d'artistes en arts décoratifs établie dans le village du même nom (Kamenskoïe, oblast de Kiev, Ukraine) par Natalia Davidova en 1910.

Avant-garde russe
Culture russe
Mouvement artistique